Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 w Los Angeles odbył się w dniach od 29 lipca do 11 sierpnia. Zawodnicy startowali w 12 kategoriach wagowych: papierowej, muszej, koguciej, piórkowej, lekkiej, lekkopółśredniej, półśredniej, lekkośredniej, średniej, półciężkiej, ciężkiej oraz superciężkiej. W tabeli medalowej zwyciężyli gospodarze igrzysk, którzy zdobyli 9 złotych medali.

Medaliści

Tabela medalowa zawodów

Zobacz też 
 Boks na zawodach Przyjaźń-84

Przypisy 

1984
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
1984 w boksie